Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego AS Roma.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Bibliografia 
 

AS Roma
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach